Benge steht für:

Orte 
in den Vereinigten Staaten:
 Benge (Kentucky), im Clay County
 Benge (Washington), im Adams County
 Benge Corner, im Midland County, Texas

in China:
 Benge (Litang) (奔戈乡), Gemeinde im Kreis Litang in der chinesischen Provinz Sichuan

Sonstiges:
 Benge (Musiker) ist der Künstlername des britischen Musikers und Produzenten Ben Edwards
 Benge Branch, Fließgewässer im Mayes County, Oklahoma
 Benge Creek, Fließgewässer im Charles Mix County, South Dakota

Benge ist der Familienname folgender Personen:
 Wilson Benge (1875–1955), englischer Schauspieler